Rezultaty Rajdu Japonii (4th Rally Japan), 14 rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2007 roku, który odbył się w dniach 26-28 października:

Klasyfikacja ostateczna

Nie ukończyli 
  Marcus Grönholm – wypadł z trasy (OS4);
  Chris Atkinson – rozbił samochód (OS6);
  Fumio Nutahara – awaria (OS14);
  Sébastien Loeb – awaria (OS26);
  Armindo Araújo – wykluczony w wyniku badania technicznego po rajdzie;

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 14 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

 Rezultaty rajdu na stronie eWRC.com

Japonia
2007
2007 w Japonii
Zawody sportowe w Obihiro